Charles ou Charlie White peut référer à :

 Charles White (1958-2023), joueur de football américain, vainqueur du trophée de Heisman ;
 Charlie White (né en 1972), photographe américain ;
 Charlie White (1889 – 1925), joueur anglais de football pour Watford ;
 Charlie White (né en 1987), patineur sur glace américain ;
 Charles White, présentateur irlandais à la BBC ;
 Charles White (1728 – 1813), chirurgien anglais, cofondateur de la Manchester Royal Infirmary ;
 Charles A. White (1891 – 1925), représentant de l'Illinois ;
 Charles Abiathar White (1826 – 1910), géologue, paléontologue et écrivain américain ;
  (1918 – 1979), peintre urbain afro-américain ;
 Charles "Charlie" White, leader de la troupe des ménestrels de 1849 White's Serenaders ;
 Charles Frederick White (1863 – 1923), député britannique pour West Derbyshire, 1918 – 1923 ;
 Charles Frederick White (Jr), député britannique pour West Derbyshire, 1944 – 1950 ;
 Charles White (1823 - 1873), joueur de cricket ;
 Charles William White, membre du parlement de Tipperary, 1866 – 1875.
 Charles White, auteur du livre Révolution belge de 1830 en trois tomes traduits de l'anglais par Mary Corr, Bruxelles (1836)